Эскиль () — город и район в центральной части Турции, на территории провинции Аксарай.

История 
Получил статус города в 1929 году.

Географическое положение 

Город расположен в западной части ила, к югу от озера Туз, на расстоянии приблизительно 45 километров к западу от города Аксарай, административного центра провинции. Абсолютная высота — 932 метров над уровнем моря.
Площадь района составляет 1152 км².

Население 
По данным Института статистики Турции, численность населения Эскила в 2012 году составляла 17 044 человек, из которых мужчины составляли 50,1 %, женщины — соответственно 49,9 %.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Аксарай.

Примечания 

Города Турции
Районы Аксарая